Мила Веллерсон (, полное имя Милдред, в браке ; 1910, Нью-Йорк — 2004) — американская виолончелистка.

Биография 
Родилась в музыкальной семье евреев — выходцев из России. Дочь пианиста Макса Веллерсона (1883—1970), уроженца Ковно, и его жены, в прошлом виолончелистки Меры Школьник (1887—1959); братья и сестра матери — скрипачи Дженни, Грегор и Илья Школьники. Родители заключили брак в 1908 году в Нью-Йорке.

Училась у своей матери с трёхлетнего возраста. В 6 лет вместе с сестрой-близнецом Евгенией (в браке ) дебютировала в камерном зале Карнеги Холла, в 1920 году начала исполнять на концертах «Колыбельную» собственного сочинения. 8 ноября 1920 года впервые выступила как солистка с Симфоническим оркестром Цинциннати под управлением Эжена Изаи. В 1922 году гастролировала во Франции. После развода родителей жила с отцом и его второй женой — пианисткой и музыкальным педагогом Идой Веллерсон (Ida N. Wellerson, 1894—1973); вышла замуж за Герберта Теодора Дэвидсона (1915—?), также из семьи иммигрантов из России.

В 1930 году Веллерсон стала лауреатом Наумбурговского конкурса молодых исполнителей, и это дало новый импульс её концертной карьере. В середине 1930-х гг. творческий союз связывает её с композитором Борисом Левензоном, выступающим вместе с ней как аккомпаниатор и создающим для неё несколько пьес. 

С 1952 года Веллерсон жила в Гааге, где в 1930 году (после замужества) поселилась её сестра-близнец. В 1950-е годы продолжала выступать в Европе.

Примечания

Ссылки 
 Описание фонда Милы Веллерсон в архиве Нью-Йоркской публичной библиотеки (последнее письмо в архиве датировано 1972 годом)

Академические музыканты США
Виолончелистки